Zootzen – una frazione della città di Wittstock/Dosse nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin nel Brandeburgo, in Germania
 Zootzen – una frazione della città di Fürstenberg/Havel nel circondario rurale dell'Oberhavel nel Brandeburgo, in Germania
 Zootzen – una frazione della città di Friesack nel circondario rurale della Havelland nel Brandeburgo, in Germania